Блю́мкин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Базилевский-Блюмкин, Натан Григорьевич (1897—1965) — русский советский драматург.
 Блюмкин, Яков Григорьевич (1900—1929) — русский революционер, деятель спецслужб, советский разведчик и государственный деятель.
 Блюмкин, Роза (1893—1998) — американская предпринимательница.